Osburn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Raymond C. Osburn
 William Osburn